Buková – gmina w powiecie Prościejów.
 Buková – gmina w powiecie Pilzno Południe
 Buková u Příbramě – gmina w powiecie Przybram
 Nová Buková – gmina w powiecie Pelhřimov
 Velká Buková – gmina w powiecie Rakovník
 Buková – gmina w powiecie Trnawa

Zobacz też:
 Bukowa